Сезон 2007 Формулы-Рено 3.5 — третий сезон данной серии. Он состоял из 17 гонок; начался 14 апреля на трассе Монца и завершился 28 октября на трассе Каталунья.

Изменения регламента

Технические

В сезоне 2007 автомобили мировой серии оснащаются системой push to pass, аналогичной используемой в серии Champ Car. Для увеличения количества обгонов пилотам разрешается увеличивать мощность двигателя в течение 60 секунд.

Также модифицированы коробка передач, амортизаторы, антипробуксовочная система и система управления.

Спортивные

 Продолжительность первой гонки увеличена приблизительно до 45 минут.

 Стартовая решётка первой гонки определяется по результатам 20-минутной квалификационной сессии, второй гонки — по результатам финиша первой с разворотом первых 10 пилотов.

 Лидерам квалификации начисляются зачётные очки. 30 пилотов делятся на 2 группы, каждая из которых проводит 20-минутные сессии, лидеры которых получают 4 очка, вторые пилоты — 2 и третьи — одно очко.

Пилоты и команды

Н = Новичок серии

Календарь
8 этапов проходили в рамках сезона мировой серии, ещё один в качестве гонки поддержки Гран-при Монако 2007.

Примечания:
 Изначально запланированный на 23-24 июня этап на трассе Истанбул Парк был отменён организаторами серии 2 апреля. Вместо него 20-21 октября проведён этап на португальской трассе Эшторил.

Результаты сезона

Система начисления очков

2 дополнительных очка получает гонщик, показавший быстрейшее время круга в гонке.

Личный зачёт

 Обладатель поул-позиции основной гонки выделен жирным
 Курсивом обозначен обладатель быстрейшего круга в гонке
 † — Пилот не финишировал, но классифицирован как прошедший более 90% дистанции.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки
 Формула-Рено 3.5 

Формула-Рено 3.5
2007